Li Ming (calligraphe)
 Li Ming (football)